Valley Falls kan syfta på:

 Valley Falls, Kansas
 Valley Falls, New York
 Valley Falls, Rhode Island
 Valley Falls, South Carolina